Okręty US Navy o nazwie USS "Adirondack", pochodzącej od gór Adirondack w stanie Nowy Jork:

 Pierwszy "Adirondack"  był kanonierką służącą podczas wojny secesyjnej, zatopiona niedaleko Bahama, a jej wrak jest odwiedzany często przez nurków.

 Drugi "Adirondack" to wcześniejszy USS "Underwriter" - holownik o stalowym kadłubie i napędzie śrubowym, który operował pod nową nazwą w latach 1920 - 1922, następnie wycofany ze służby.

 Pasażerski parowiec "Adirondack" został włączony do służby w US Navy w 1917 i używany jako pływające koszary do 1919, kiedy wrócił do właściciela.

 Czwarty "Adirondack" (AGC-15) był okrętem dowodzenia służącym do kierowania amfibii pozostającym w służbie od 1945 do 1955 (zobacz też Alianckie jednostki desantowe w II wojnie światowej).

Adirondack